Maxey kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Maxey-sur-Vaise, departementet Meuse i regionen Grand Est, 
 Maxey-sur-Meuse, departementet Vosges i regionen Grand Est,

Storbritannien 

 Maxey (distrikt i Storbritannien), England, Peterborough, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar